Jane Hunt est un nom pouvant désigner:

Jane Hunt (1812-1889), quaker américaine
Jane Hunt, femme politique conservatrice britannique

Voir aussi

Hunt, Jane